Municipio Coyotepec ist der Name folgender Municipio in Mexiko:

 Municipio Coyotepec (México) im Bundesstaat México
 Municipio Coyotepec (Puebla) im Bundesstaat Puebla